Te Amo (Latijn, Spaans en Portugees voor ik hou van jou) kan verwijzen naar:
 "Te Amo" (Makano), een studioalbum van Makano
 "Te Amo" (Rihanna), een nummer van Rihanna
 Te Amo (María Conchita Alonso), een album van María Conchita Alonso
 "Te Amo" (Alexander Acha), een nummer van Alexander Acha
 "Te Amo" (Franco De Vita), een nummer van Franco De Vita
 Te amo (film), een Argentijnse film met Ricardo Darin (1986)
 Te Amo (televisieserie), een Filipijnse telenovela (2004)